Ebers är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emil Ebers (1807–1884), tysk målare
 Georg Ebers (1837–1898), tysk egyptolog och skriftställare
 Joseph Ebers (1845–1923), tysk arkitekt, stiftsbyggmästare i Breslau

Tyska efternamn